Woodside Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Woodside Township (Illinois)
 Woodside Township (Otter Tail County, Minnesota)
 Woodside Township (Polk County, Minnesota)
 Woodside Township (Missouri)